Sprint techniką klasyczną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Zawody zostały rozegrane 25 lutego 2021 roku. Tytuł obronił Norweg Johannes Høsflot Klæbo. Do udziału w zawodach zgłosiło się 159 biegaczy.

Eliminacje

Ćwierćfinały 
Z każdego biegu ćwierćfinałowego awansują dwaj najlepsi zawodnicy. Dwóch najszybszych ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansuje jako Lucky Loser.

Ćwierćfinał 1.

Ćwierćfinał 2.

Ćwierćfinał 3.

Ćwierćfinał 4.

Ćwierćfinał 5.

Półfinały 
Z każdego biegu półfinałowego awansują dwaj najlepsi zawodnicy. Dwóch najszybszych ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansuje jako Lucky Loser.

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021